Synagoga Głogowska przy ulicy Szajnochy 7
 Synagoga Głogowska przy ulicy Krupniczej 6
 Synagoga Głogowska przy ulicy Świebodzkiej 6
 Synagoga Głogowska przy ulicy Piłsudskiego 38